Die Hurrikansaison 2008 wird in verschiedene geographische Regionen unterteilt:
Atlantische Hurrikansaison 2008
Pazifische Hurrikansaison 2008
Pazifische Taifunsaison 2008